Accademia di architettura (Bauakademie) – architettura scomparsa di Berlino
 Accademia di Architettura di Mendrisio – facoltà di Architettura dell'Università della Svizzera italiana